Tanaodytes är ett släkte av steklar. Tanaodytes ingår i familjen Scelionidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Steklar
Tanaodytes